Domovina může být:

 vlast, domov, rodiště
 Domovina (spolek) – český křesťanský spolek pro sociální reintegraci prostitutek
 Kulturní dům Domovina – modernistická budova v Praze 7

v kultuře
 Domovina – Legenda o Drizztovi I. – kniha R. A. Salvatoreho

ve slovníku zastaralých slov
 zastaralý výraz pro podomácku vyráběné kuřivo

Podobný výraz 
 Domowina